Le nom de Giovanni Visconti est porté par plusieurs personnalités italiennes :
 Giovanni Visconti (? - 1275), cardinal italien ;
 Jean Visconti (1290-1354), archevêque et seigneur de Milan à partir de 1339 ;
 Giovanni Visconti (1983- ), coureur cycliste italien